

События 
 Консул имп. Юстиниан.
 528—529 — Комиссия из 10 правоведов под руководством Трибониана приступила к кодификации указов императора от Адриана до Юстиниана. 12 книг «Кодекса Юстиниана».
 Начало систематических походов славян против Византийской империи.
 Землетрясение в Антиохии.
 Постройка цистерны — бин-бир дерек, или «тысяча одна» колонна — в центре Константинополя.
 Гупты, правившие Магадхой как данники эфталитов, вместе с Яшодхарманом, правителем Мандасора в Центральной Индии, наносят поражение Михиракуле. Он удерживает в своих руках лишь Кашмир и Северо-Западную Индию.
 Ху Ши отравила сына и возвела на престол 3-летнего внука.
 Император Вэй *** (имя неясно), сын Юань Сю.
 Эрчжу Жун взял Лоян и утопил императрицу с внуком. Казнены вельможи империи Юань-Вэй. Возведён на престол Тоба Цзы-ю.
 528—529 — Император Вэй Тоба Цзы-ю.

Скончались 

 Бодхидхарма

См. также